Balthazar – variante del nome proprio Baldassarre
 Balthazar – tipo di bottiglia usata per il vino
 Balthazar –  gruppo musicale belga
 Balthazar – personaggio della serie Supernatural
 Balthazar – romanzo di Lawrence Durrell del 1958
 Balthazar – serie televisiva
 Balthazar – demone della Cabala ebraica
 Balthazar – personaggio del fumetto Constantine
 Balthazar – divinità immaginaria dell'universo di Guild Wars
 Professor Balthazar – personaggio dell'omonima serie di cartoni animati
 Au hasard Balthazar – film del 1966 di Robert Bresson